Franciszek Tomaszewski (1852-1912), nauczyciel, polityk
 Franciszek Tomaszewski, strażnik
 Franciszek Tomaszewski, inżynier